Оллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Південна Корсика
 Оллен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель